Op de US Open 2015 speelden de mannen in het dubbelspel van 2 tot en met 12 september.

Titelverdediger was het als eerste geplaatste duo Bob en Mike Bryan uit de Verenigde Staten. Zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

De titel werd gewonnen door het als twaalfde geplaatste Franse koppel Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, die in de finale de Schot Jamie Murray en de Australiër John Peers met 6-4 en 6-4 versloegen. Het was voor beide spelers hun eerste grandslamtitel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2015